Piovene steht für:

 Piovene Rocchette, norditalienische Gemeinde in Venetien

Piovene ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Piovene (1671–1733), venezianischer Dichter und Opernlibrettist des Barocks